Az Euarchonta a méhlepényes emlősök (Eutheria) alosztályának egy, a modern besorolás szerinti csoportja, amely a mókuscickányok (Scandentia), a bőrszárnyúak (Dermoptera) és a főemlősök (Primates) mellett a kihalt plesziadapi-alakúak (Plesiadapiformes) rendjét foglalja össze.

A Glires (rágcsálók és nyulak) és az Euarchonta csoportok együtt alkotják az Euarchontoglires öregrendet.

Úgy tűnik, a két csoport közös őse mintegy 75 millió éve, a földtörténet kréta időszakában válhatott külön egymástól.

A mókuscicányok és a bőrszárnyúak őseinek fejlődése mintegy 70 millió éve, a földtörténet késő kréta időszakában válhatott külön a főemlősökétől. (A plesziadapialakúak kiválásának idejét nem ismerjük.)

 ──Euarchontoglires
    ├──Euarchonta
    │  ├──Scandentia
    │  └──Primatomorpha
    │     ├──Dermoptera
    │     └──Primates
    │
    └──Glires
       ├──Lagomorpha
       └──Rodentia

További információk 

 R. Dawkins: Az Ős meséje. Partvonal Kiadó. Budapest, 2006.

Méhlepényesek